Voir aussi les pages d'homonymie Belair, Bel Air, Bellaire et Belleair

Localités

États-Unis 
 Bel-Aire, Tennessee
 Bel Aire, Kansas

Homonymie de localités aux États-Unis